Westerman ist der Name folgender Personen:

 Bruce Westerman (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 David Westerman, US-amerikanischer Schauspieler
 Floyd Westerman (1936–2007), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und indianischer Aktivist
 Frank Westerman (* 1964), niederländischer Autor und Journalist
 Fritz von Westerman (1921–2007), deutscher Heeresoffizier 
 Gerardus Frederik Westerman (1807–1890), niederländischer Zoologe und Zoodirektor
 Gerhart von Westerman (1894–1963), deutscher Komponist und Intendant
 Thomas Westerman Wolf (* 1948), US-amerikanischer Politiker und Unternehmer; siehe Tom Wolf (Politiker)

Siehe auch:
 Westermann